Saarninen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saarninen, Masko, Egentliga Finland, 
 Saarninen, Nådendal, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar